Тушкування — спосіб приготування страв у невеликій кількості рідини;
 Тушкування — термін, що вживається щодо депутатів Верховної Ради України, які з особистої матеріальної чи іншої зацікавленості вийшли з фракції, від якої вони балотувалися до Верховної Ради України.